39. Mistrzostwa Świata w Biathlonie zostały rozegrane w dniach 7 - 12 lutego 2004 w Oberhofie w Niemczech. Podczas mistrzostw rozegranych zostało dziesięć konkurencji, pięć u pań oraz pięć u mężczyzn.

Mężczyźni

Sprint 10 km 

Data: 7 lutego 2004

Bieg na dochodzenie 12,5 km 

Data: 8 lutego 2004

Bieg masowy 15 km 

Data: 15 lutego 2004

Bieg indywidualny 20 km 

Data: 12 lutego 2004

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data: 13 lutego 2004

Kobiety

Sprint 7,5 km 

Data: 7 lutego 2004

Bieg na dochodzenie 10 km 

Data: 8 lutego 2004

Bieg masowy 12,5 km 

Data: 14 lutego 2004

Bieg indywidualny 15 km 

Data: 10 lutego 2004

Sztafeta 4 × 6 km 

Data: 12 lutego 2004

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2004 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2004 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2004 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2004 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2004 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2004 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2004 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2004 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2004 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2004 4x6 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
2004 w sportach zimowych
Sport w Oberhofie
Biathlon w Niemczech